MercedesCup 2012 — это 35-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Штутгарте, Германия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир пройдёт с 7 по 15 июля. Турнир начинал летний грунтовый сезон, расположенный в календаре между Уимблдоном и US Open.

Первой ракеткой одиночного турнира стал Янко Типсаревич (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Янко Типсаревич выигрывает свой 1й грунтовый турнир в основном туре ассоциации.
 Хуан Монако уступает свой 1й финал в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Жереми Шарди выигрывает свой 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Лукаш Кубот выигрывает свой 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 MercedesCup
 Мировой Тур ATP 2012
 ATP 250
 Porsche Tennis Grand Prix 2012

Германия
Теннис
Июль 2012 года
2012